Zabiela ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Zabielaitė (ledig)
 Zabielienė (verheiratet)

Namensträger 
 Gintautas Zabiela (* 1962), litauischer Archäologe
 James Zabiela (* 1979), englischer DJ
 Vytautas Zabiela (1930–2019), litauischer Rechtsanwalt und Politiker

Familienname
Litauischer Personenname